Ядранко Прлич (, род. 10 июня 1959) — боснийский политический и государственный деятель хорватского происхождения, премьер-министр непризнанной Хорватской республики Герцег-Босна в 1993—1996 годах. Занимал также должности министра обороны Федерации Боснии и Герцеговины (1994—1996), министра иностранных дел Боснии и Герцеговины (1996—2001).

В мае 2013 года осуждён Международным трибуналом по бывшей Югославии на 25 лет лишения свободы за военные преступления против боснийских мусульман во время Хорватско-боснийского конфликта 1992—1994 годов.

Примечания 

Министры иностранных дел Боснии и Герцеговины
Выпускники Сараевского университета
Военные преступники